Vinter X Games 2013  hölls den 24 januari - 27 januari 2013 i Aspen, Colorado USA. Det var det tolfte året i rad som X Games hölls i Aspen.

Det blev 3 svenska medaljer i 2013 års X Games. 2 guld och 1 silver. Henrik Harlaut tog ett guld i Big Air med sitt trick Nosebutter Triplecork 1620 som han satte för första gången. Han vann även ett silver i slopestyle. Andra guldet vanns av snöskoteråkaren Daniel Bodin för bästa trick.

Resultat

Medaljfördelning

Skidor

Damernas SuperPipe

Herrarnas SuperPipe

Herrarnas Big Air

Herrarnas Slopestyle

Damernas Slopestyle

Snowboard

Damernas SuperPipe

Herrarnas SuperPipe

Herrarnas Big Air

 Horgmo vann eftersom han hade högre poäng på ett av åken (50).

Damernas Slopestyle

Herrarnas Slopestyle

Snöskoter

Freestyle

† Caleb Moore dog den 31 januari 2013 efter skadorna han orsakade under tävlingen.

Speed & Style

Skotercross

Bästa Trick

Referenser

Externa länkar 
 

X Games
Sportåret 2013
Sport i USA 2013
Sportevenemang i Colorado